Stony Ridge pode referir-se a:

 10168 Stony Ridge, um asteróide da cintura principal
 Stony Ridge (Indiana), uma comunidade não incorporada nos Estados Unidos
 Stony Ridge (Ohio), um luga designado pelo censo nos Estados Unidos
 Observatório Stony Ridge, um observatório astronómico na Califórnia